Marennes es una comuna francesa situada en el departamento de Ródano, de la región de Auvernia-Ródano-Alpes.

Geografía 
Está situada a 17 kilómetros en el sureste de Lyon.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 
 
 INSEE

Localidades de Ródano